Rio Caí (Rio Grande do Sul) — rio brasileiro que banha municípios gaúchos
 Rio Caí (Bahia) — rio brasileiro que banha o município baiano de Prado
 Vale do Caí — região brasileira composta por 20 municípios, predominantemente colonizados por alemães, açorianos e italianos

Desambiguação